Здравица:

 Здравица (Прокофьев);
 Здравица — стихотворение Франце Прешерна, лёгшее в основу государственного гимна Словении;
 Здравица (Римский-Корсаков);
 Здравица (тост).